Ви́льнюсская область — административно-территориальная единица Литовской ССР, существовавшая в 1950—1953 годах.

Административный центр — город Вильнюс.

Вильнюсская область (наряду с тремя другими областями республики) была образована 20 июня 1950 года в ходе эксперимента по введению областного деления внутри союзных республик Прибалтики. Вильнюсская область располагалась в восточной и юго-восточной частях Литвы. Через два года эксперимент был признан неудачным, и область упразднили (Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1953 года).

Область делилась на 24 района:
 Аникшчяйский
 Варенский
 Вевисский
 Вильнюсский
 Даугайский
 Друскининский
 Дукштасский
 Дусетский
 Зарасайский
 Игналинский
 Коварский
 Молетский
 Ново-Вильняский
 Неменчинский
 Пабрадский
 Смеляйский
 Тракайский
 Укмергский
 Утенский
 Шальчининкский
 Швенчёнельский
 Швенчёнский
 Ширвинтский
 Эйшишкский

Примечания 

Упразднённые области Литовской ССР
Административные единицы, образованные в 1950 году
Административные единицы, упразднённые в 1953 году
Появились в 1950 году в СССР
Появились в 1950-е годы в Литве